Die EFL League Two 2017/18 ist die 14. Spielzeit der englischen EFL League Two als vierthöchste englische Spielklasse hinter der Premier League, der EFL Championship und der EFL League One sowie gleichzeitig die 26. Saison der dritthöchsten Spielklasse der English Football League nach Einführung der Premier League im Jahr 1992. Sie begann am 5. August 2017 und soll mit dem Finale der Aufstiegs-Play-offs im Mai 2018 enden.

Tabelle

Play-off-Spiele

Weblinks 
 Offizielle Webseite der English Football League (englisch).
 Abschlusstabelle der Sky Bet League Two bei der BBC (englisch).

Fußballsaison 2017/18
2017 18